У списку представлені найбільш завантажені за пасажирообігом аеропорти світу.

Попередні результати 2018 
Попередні дані за даними аеропортів:

Статистика за 2017 рік 
Цілорічні показники Міжнародної ради аеропортів:

Статистика за 2014 рік 

Довідково: Пасажирообіг аеропорту Бориспіль у 2014 р. становив 6890,4 тис.осіб, у 2016-му - 8650,0 тис.осіб

Статистика за 2000 рік 

Довідково: Пасажирообіг аеропорту Бориспіль у 1999 р. становив 1330,1 тис.осіб

Примітки

Джерела
https://www.airlines-inform.ru/rankings/world_airports_2015.html 
http://www.panynj.gov/airports/pdf-traffic/ATR_2014.pdf 

Пасажирські перевезення
Списки:Аеропорти